

Дани сећања 

1000-е п. н. е.